Genstart kan henvise til

 Genstart (datalogi) - En genstart af en computer
 Genstart (film) - en dansk film
 "Genstart (Von Dü-single)" - en single fra 2015 af Von Dü